Topos puede referirse a:

 Topos, tipo de categoría en matemáticas.
 Topos (literatura), en teoría literaria, lugar común o recurso que se repite a lo largo de la historia de la literatura.  
 Topos V, escultura del artista español Eduardo Chillida Juantegui.
 Topos, pequeños mamíferos de la familia Talpidae.
 Topos de Reynosa, equipo de fútbol de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México.
 Topos Tlatelolco, brigada de rescate fundada en México.
 Los topos, libro periodístico de Manu Leguineche y Jesús Torbado sobre los topos de la Guerra Civil española.

Véase también 
 Tropo